Joseph Süß Oppenheimer (1698–1738) német zsidó pénzügyminiszter, akinek életét több könyv és film is feldolgozza.

Könyvek 
 Jud Süß, Wilhelm Hauff német író 1827-es kisregénye
 Jud Süß, Lion Feuchtwanger német dráma- és regényíró 1925-ös regénye

Színdarabok 
 Jud Süß, Feuchtwanger regényének színpadra vitt változata, 1927-ben
 Josef Süss, Ashley Dukes angol drámaíró 1929-es színdarabja
 Jud Süß, Paul Kornfeld cseh-osztrák zsidó kritikus és színdarabíró műve

Filmek 
 Jew Suss, 1934-es brit film Feuchtwagner 1925-ös regénye alapján
 Jud Süß, 1940-es német nemzetiszocialista film Veit Harlan rendezésében, amely antiszemitizmusáról lett híres
 Jud Süß: Film ohne Gewissen, 2010-es német film, amely az 1940-es filmváltozat elkészítését mutatja be